Латвійська футбольна Вища ліга 2003 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдванадцяте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Латвії з футболу 2003.
2. По закінченню сезону клуб Гауя відмовився від подальших виступів у Вищій лізі через фінансові труднощі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2003
Латвія